Рейтинг стран по числу компьютеров на 1000 жителей — рейтинг, который был составлен на основе данных Международного союза электросвязи (International Telecommunications Union), базирующегося в Швейцарии.

Статистика 

Несмотря на то, что США лидируют по общему количеству компьютеров в стране, они занимают второе место после Сан-Марино по числу компьютеров на душу населения (727 компьютеров на 1000 человек). В США всего 554 компьютера на 1000 человек.

Ниже представлен рейтинг стран по числу компьютеров на 1000 человек (2004 год).

Примечания 

Сравнительные списки стран
Компьютеры